12-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 16 сентября 1945 года. Победу одержал французский велогонщик Эмиль Каррара.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1945 на FirstCycling
 
 
  

1945 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1945 году
Сентябрь 1945 года